Unreal (1990) 2,5D-s videójáték 
 Unreal 3D-s videójáték-sorozat:
 Unreal (1998), 3D-s FPS videójáték
 Unreal II: The Awakening (2003)
 Unreal Tournament (1999)
 Unreal Championship 1.-2. (2002)
 Unreal Tournament 2003 (2003)
 Unreal Tournament 2004 (2004)
 Unreal Tournament III. (2007)
 Unreal Engine, játékmotor, amit az Epic Games fejleszt, és az első, 1998-as Unreal játékban használták